Миге́ль Жанпье́р Ара́ухо Бла́нко (; ) — перуанский футболист, защитник клуба «Эммен» и сборной Перу. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 
Араухо начал профессиональную карьеру в клубе «Кобресоль». В 2011 году он был включён в заявку основной команды. 6 ноября в матче против «Универсидад Сесар Вальехо» Мигель дебютировал в перуанской Примере, в возрасте 17 лет. В начале 2012 года он перешёл в «Спорт Уанкайо». 15 апреля в поединке против «Аякучо» Араухо дебютировал за новую команду. 19 июня 2013 года в матче против «Хосе Гальвес» Мигель забил свой первый гол на высшем уровне.

Летом того же года Араухо перешёл в сербскую «Црвену звезду». 19 октября в матче против «Нови Пазар» он дебютировал в чемпионате Сербии. В своём дебютном сезоне Мигель стал чемпионом Сербии, но несмотря на это он не являлся футболистом основы и вернулся на родину.

Летом 2014 года Араухо подписал контракт с командой «Альянса Лима». 14 сентября в матче против «Реал Гарсиласо» он дебютировал за столичный клуб. 19 июля 2015 года в поединке против «Кахамарки» Мигель забил свой первый гол за «Альянса Лима». В том же году он помог клубу выйти в финал Кубка Перу. Летом 2018 года Араухо на правах аренды перешёл в «Тальерес» из Кордовы. 25 августа в матче против «Химансии Ла-Плата» он дебютировал в аргентинской Примере.

Международная карьера 
В 2011 году в составе юношеской сборной Перу Араухо принял участие в юношеском чемпионате Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины, Боливии и Уругвая.

В 2013 году в составе молодёжной сборной Перу Мигель участвовал в молодёжном чемпионате Южной Америки в Аргентине. На турнире он сыграл в матчах против команд Бразилии, Парагвая, Колумбии, Эквадора и Чили. В поединке против парагвайцев Араухо забил гол.

19 ноября 2014 года в товарищеском матче против сборной Парагвая Араухо дебютировал за сборную Перу, заменив во втором тайме Кристиана Бенавенте.

В 2018 году Араухо принял участие в чемпионате мира 2018 в России. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Достижения 

Командные

«Црвена звезда»
  Чемпионат Сербии по футболу — 2013/2014

«Эммен»
 Победитель Первого дивизиона Нидерландов: 2021/22

Примечания 

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки ФК «Спорт Уанкайо»
Игроки ФК «Кобресоль»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Альянса Лима»
Игроки ФК «Тальерес» Кордова
Игроки ФК «Эммен»